Příjmení Popović nosí více významných osobností:

 Ana Popović (* 1976) – srbská blues-rocková zpěvačka, kytaristka a skladatelka
 Bogdan Popović (1863–1944) – srbský literární kritik
 Cvjetko Popović (1896–1980) – bosenský Srb zapletený do atentátu na Františka Ferdinanda d'Este
 David Daka Popović (1886–1967) – srbský architekt, politik a spisovatel
 Koča Popović (1908–1992) – jugoslávský komunistický politik
 Krsto Zrnov Popović (1881–1947) – černohorský generál
 Pavle Popović (1868–1939) – srbský profesor a publicista